Мартін Странка (* 1984) — чеський фотограф.

Странка — річка; права притока Пелуска. Протікає в окрузі Злате Моравце.

Странка — село в окрузі Мельник Середньочеського краю.